Babuna steht für:

 Babuna (Fluss), ein Fluss in Nordmazedonien
 Babuna (Ort), ein Ort in Nordmazedonien
 Babuna (Berg), ein 1746 Meter hoher Berg in Nordmazedonien